Latinoamérica puede referirse a:

 América Latina;
 Latinoamérica (canción de Calle 13)
 Latinoamérica (canción de Maná)
 Latinoamérica Televisión, canal de televisión desaparecido.